Чемпіонат Швейцарії з футболу 2022—2023 — 126-й сезон чемпіонату Швейцарії з футболу. У чемпіонаті беруть участь 10 команд. Проводиться за системою «осінь-весна» з зимовою перервою. Цей сезон стане двадцятим, який проведуть у такому форматі.

Розклад 
Розклад ігор сезону, а також дати та час перших дев’яти ігор оголосили 17 червня 2022 року. Перший матч відбувся у вихідні 16 липня 2022 року. Заплановані дати чемпіона «Цюриха» на 4, 5 та 8 тури були змінені відповідно до розкладу кваліфікації Ліги чемпіонів.

Через чемпіонат світу з футболу 2022 року, який відбувся в листопаді та грудні 2022 року, ліга пішла на двомісячну перерву після 16-го туру 13 листопада 2022 року. Таким чином, зимова перерва розпочалася на два раунди раніше, ніж зазвичай. 17 та 18 тури провели у січні 2023 року.

Останній ігровий день відбудеться 29 травня 2023 року. Плей-оф на вибуття буде зіграно протягом тижня після останнього ігрового дня.

Команди

Таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Перший раунд

Другий раунд

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Офіційний сайт 
 Суперліга на сайті uefa 
 Суперліга Швейцарії на soccerway 

2023
Швейцарія
Швейцарія
2022 у швейцарському спорті
2023 у швейцарському спорті